Сидери́ческий пери́од обраще́ния (от  «звезда»; род. падеж ) — промежуток времени, в течение которого какое-либо небесное тело-спутник совершает вокруг главного тела полный оборот относительно удалённых звёзд. Понятие «сидерический период обращения» применяется к обращающимся вокруг Земли телам — Луне (сидерический месяц) и искусственным спутникам, — а также к обращающимся вокруг Солнца планетам, кометам и др.

Сидерический период также называют годом — например, меркурианский год, юпитерианский год и т. п. При этом не следует забывать, что термин год может относиться к разным промежуткам времени. Так, не следует путать земной сидерический год (время одного оборота Земли вокруг Солнца) и год тропический (время, за которое происходит смена всех времён года): тропический год короче сидерического примерно на 20 минут (эта разница обусловлена, главным образом, прецессией земной оси).

Связь со средней долготой 
В теориях движения планет и других тел Солнечной системы с сидерическим периодом соотносится средняя гелиоцентрическая долгота тела , которая обычно выражается в виде ряда по степеням времени:

 

Время, как правило, выражается в юлианских столетиях или тысячелетиях (юлианское столетие равно , тысячелетие — ). Например, для Земли (точнее, для барицентра системы Земля-Луна)

  =  +  ·  −  ·  −  ·  + …,

где время  выражено в юлианских тысячелетиях и отсчитывается от эпохи J2000.0 (гринвичский полдень 1 января 2000 года).

Сидерический период по определению равен времени, за которое долгота увеличивается на 360°. Отсюда

 

где  Таким образом, для малых  сидерический период обратно пропорционален коэффициенту , который фактически представляет собой среднюю угловую скорость тела на гелиоцентрической орбите:

  при

Сидерические периоды тел Солнечной системы 
В таблицу включены сидерические периоды для всех планет, а также для Луны (период обращения вокруг Земли), астероидов главного пояса, карликовых планет и Седны. Под сутками в таблице подразумеваются сутки СИ (юлианские сутки), равные точно  СИ, поскольку действительный период осевого вращения Земли относительно среднего Солнца (средние солнечные сутки) слегка отличается от этого значения и не постоянен (на 2000 год солнечные сутки отличались от юлианских на 0,002 секунды).

Возмущения 
Продолжительность среднего сидерического периода обращения постепенно изменяется со временем из-за гравитационных и негравитационных взаимодействий с другими телами. Однако эти изменения очень малы. Так, на эпоху J2000.0 средний сидерический период обращения Земли увеличивался примерно на 100 мкс в год (это значение может быть вычислено как ). Следует отметить, однако, что периодические возмущения со стороны других тел Солнечной системы, в основном Юпитера и Сатурна, накладываясь на среднее движение тела, значительно сильнее изменяют действительное время обращения по орбите, которое колеблется с небольшой амплитудой вокруг среднего значения (при этом средний сидерический период, как было сказано выше, подвергается монотонным вековым изменениям). Так, средняя долгота барицентра системы Земля-Луна возмущается периодическими колебаниями с амплитудой 7′′ (период ), 4′′ (период ) и рядом других. Отклонение в 4′′ эквивалентно расстоянию в  вдоль орбиты Земли, это расстояние Земля проходит за  — таков характерный разброс действительного значения около среднего значения сидерического периода обращения Земли.

См. также 
 Период вращения
 Синодический период

Примечания 

Небесная механика
Время в астрономии